Un code d'instruction criminelle est un recueil de textes juridiques relatifs à la procédure pénale, tout comme un Code de procédure pénale :

  : Code d'instruction criminelle (Belgique) ;
  : Code d'instruction criminelle (France), qui a été remplacé par le Code de procédure pénale (France).

Instruction criminelle